Liste des édifices religieux Saint-Paulin.

basilique Saint-Paulin à Trèves

église Saint-Paulin à Freylange (Arlon)

église Saint-Paulin à Saint-Paulin (Québec)

église Saint-Paulin à Anoux (Meurthe-et-Moselle)
 église Saint-Paulin à Carbon-Blanc (Gironde)

Saint-Paulin